Angel Eyes () может относиться к:

 Глаза ангела:
 Глаза ангела (фильм, 1991) (правильное оригинальное название — Eyes of an Angel — «Ангельские глазки», 1991)
 Глаза ангела (фильм, 2001) (Angel Eyes, 2001)
 Angeleyes, песня ABBA (1979)
 Angel Eyes, EP 1997 года группы Riot
 «Angel Eyes», промосингл (1998) группы Ace of Base из альбома The Bridge.